Роџер Федерер је пети пут освојио турнир. У финалу је победио Ендија Марија резултатом 7:5, 6:4.

Носиоци

 Новак Ђоковић (полуфинале)
 Роџер Федерер (победник)
 Енди Мари (финалиста)
 Жо-Вилфрид Цонга ''(четвртфинале)

<li>  Томаш Бердих (четвртфинале)
<li>  Марди Фиш (друго коло)
<li>  Јанко Типсаревић (четвртфинале)
<li>  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2012.
Тенис 2012.